Kaikaku Club („Reformklub“) ist der Name zweier politischer Parteien in Japan:
 Kaikaku Club (1998), eine zwischen 1998 und 2002 bestehende liberal-konservative Partei unter Tatsuo Ozawa
 Kaikaku Club (2008), eine zwischen 2008 und 2010 bestehende liberal-konservative Partei unter Hideo Watanabe